Vojtěch Štursa (ur. 3 sierpnia 1995 w miejscowości Polička) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu Dukla Liberec. Olimpijczyk (2018), uczestnik mistrzostw świata (2021), medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W FIS Cup zadebiutował w styczniu 2010 w Harrachovie, zajmując miejsca w szóstej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lipcu tego samego roku, konkurs w Villach kończąc na 28. pozycji. W styczniu 2011 po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W lutym 2011 wystąpił w konkursach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011, zajmując 31. miejsce indywidualnie i 7. w drużynie. We wrześniu 2011 w Trondheim zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, uprawniające go do startów w zawodach najwyższej rangi. 3 grudnia 2011 w Lillehammer zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 49. pozycję.

W latach 2012–2015 czterokrotnie startował w zawodach skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, indywidualnie najlepszy wynik – 16. miejsce – osiągając w swoim drugim starcie. W sezonie 2015/2016 regularnie zdobywał punkty Pucharu Kontynentalnego, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 8. miejscu w styczniu 2016 w Willingen. 

10 września 2016 zajął 7. miejsce w konkursie Letniego Grand Prix w Czajkowskim. Dzień później stanął na najniższym stopniu podium. W inaugurującym sezon 2016/2017 Pucharu Świata konkursie w Ruce zdobył pierwszy w karierze punkt tego cyklu, zajmując 30. miejsce. W grudniowych zawodach PŚ regularnie punktował, dwukrotnie kończąc zawody w pierwszej dziesiątce: 10 grudnia w Lillehammer był 10., a 18 grudnia w Engelbergu 8. Od stycznia 2017 osiągał gorsze wyniki: w kolejnych trzech miesiącach tylko raz znalazł się w najlepszej trzydziestce zawodów najwyższej rangi.

W sezonie 2017/2018 raz zdobył punkty Pucharu Świata. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018. Indywidualnie odpadł w kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej, a w drużynie zajął 10. miejsce. W kolejnych latach nie zdobywał punktów Pucharu Świata. W sezonie 2018/2019 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 20., w sezonie 2019/2020 – na 6., a w sezonie 2020/2021 – na 26. pozycji. Zdobył srebrny medal w zawodach na skoczni normalnej na Mistrzostwach Czech 2019.

Na przełomie lutego i marca 2021 wystąpił w zawodach Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie zajął 35. miejsce na skoczni normalnej i 41. na dużej, a drużynowy konkurs mężczyzn ukończył na 11. pozycji. Były to ostatnie starty Štursy w oficjalnych zawodach międzynarodowych. W czerwcu 2021 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Štursy na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Štursy na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Štursy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Štursy na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Czescy olimpijczycy